Флаг муниципального образования А́чинский райо́н Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 июля 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7184.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Ачинского района, выполненную жёлтым цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В поле, скошенном слева зеленью и золотом; в зелени — вырастающий из золотой части восстающий бык того же металла, в золоте — зелёная левая перевязь».

Символика 
Флаг разработан на основе герба Ачинского района, который языком символов и аллегорий отражает его исторические и социально-экономические особенности. Образованный в 1924 году, на основании постановления Президиума ВЦИК и Сибирского революционного комитета, Ачинский район рассматривался в перспективе как район с развитым земледелием и сельским хозяйством, а также как «центр животноводства».

Восстающий бык из жёлтой (золотой) перевязи как символ плодородия, роста, обновления, аллегорически показывает развитие Ачинского района как сельскохозяйственного, основными отраслями которого являются животноводство и растениеводство.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Зелёный цвет полотнища дополняет символику природы района и означает достаток, процветание, стабильность, а также символизирует здоровье и надежду.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением быка